Фаворитен () — десятый район Вены. Присоединён к городу в 1874 году.

Название района происходит от  — дворцового комплекса в соседнем Видене, который сейчас служит гимназией (Терезианум).

.

Фаворитен граничит с Майдлингом на западе, Виденом и Маргаретеном на севере (к центру Вены), Ландштрассе на северо-востоке, Зиммерингом на востоке и Лизингом на юго-западе. На северо-востоке района находится Главный железнодорожный вокзал Вены, бывший Зюдбанхоф — Южный вокзал.

Фаворитен имеет самое большое население среди районов Вены, хотя плотность и не слишком высока. Бо́льшая часть жилых домов района имеют возраст, превышающий 100 лет.

Население

Примечания